Hexenkind steht für:
 Hexenkind (Roman), Roman von Celia Rees aus dem Jahre 1993
 Hexenkind (Kongo)
 Hexenkind (historisch) in Europa